Корковадо:

Бразилия
 Корковаду () — гора в Рио-де-Жанейро, на которой находится статуя Христа-Искупителя.

Коста-рика
 Корковадо () — национальный парк в Коста-Рике.

Чили
 Корковадо () — залив на юге Чили.
 Корковадо () — вулкан в области Лос-Лагос, Чили.
 Корковадо () — национальный парк в Чили.